Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1993/94 war die 45. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison war keine Mannschaft aus der Oberliga Nord abgestiegen, aus der Landesliga kamen die beiden Aufsteiger SG Aumund-Vegesack (Wiederaufstieg nach drei Spielzeiten) und BSC Grünhöfe (Rückkehr nach 16 Jahren) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal der FC Bremerhaven. Er qualifizierte sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur neugegründeten Regionalliga Nord. Dort konnte er sich gegen Atlas Delmenhorst und den SV Sereetz durchsetzen und stieg erstmals auf. Der FC Mahndorf und der SC Vahr qualifizierten sich für die neue Oberliga Niedersachsen/Bremen. Da OT Bremen und der TSV Lesum verzichteten, rückte der BTS Neustadt nach.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten beiden Plätzen absteigen. Der BSC Grünhöfe verließ die Verbandsliga nach einer Saison wieder, der SV Hemelingen nach drei Spielzeiten.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 1993/94 im deutschen Fußball-Archiv

1993
Fußballsaison 1993/94